Боярська Євдокія Прокопівна (Богемська) (1861—1900) — українська артистка.
 Боярська Єлизавета Михайлівна (* 1985) — російська актриса театру і кіно. Дочка Михайла Боярського і Лариси Луппіан.
 Боярська Людмила Данилівна (* 1939) — українська художниця театру. Заслужений діяч мистецтв України.
 Попович-Боярська Климентина Карлівна (1863—1945) — українська письменниця, громадський діяч.

Боярська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Боярська — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Боярська волость
 Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
 Боярська рада

Жіночі форми прізвищ